За́кари () — фамилия. Известные носители:
 Закари, Брайан — английский кёрлингист.
 Закари, Брита — шведская телеведущая и сценарист.
 Закари, Азиз — ганский легкоатлет, который специализировался в беге на 100 метров. 45-й спринтер, кому удалось преодолеть 10-секундный барьер.

Другие значения 
 Закари-Тейлор — национальное кладбище на северо-востоке Луисвилля.